Пуерто де Сан Хуан има више значења:

 Пуерто де Сан Хуан (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де Сан Хуан (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику